Patrick Côté (ur. 1975) – kanadyjski hokeista
 Patrick Côté (ur. 1980) – kanadyjski zawodnik MMA
 Patrick Côté (ur. 1985) – kanadyjski biathlonista